

Anno 
 203 o 203 a.C.

Codici 
 203  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico GiaGa Observatory di Milano

Matematica 
 203 – numero